Arne Groh (1962-), sculpteur allemand ; 
 David Groh, un acteur américain (1939 - 2008) ;
 Jürgen Groh, un footballeur allemand (1956 -) ;
 Markus Groh (1970-), pianiste allemand.

Voir aussi 
 Harald Grohs